Решель (, ) — город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское воеводство, Кентшинский повят. Административный центр городско-сельской гмины Решель. Занимает площадь 3,82 км². Население — 4896 человек (на 1 января 2013 года).

География 
Город лежит на северном склоне Балтийской моренной гряды, переходящем в низменность долины реки Лава (приток Преголи). Физико-географический мезорегион — Мронговское поозёрье, макрорегион — Мазурское поозёрье. Стоит на возвышенном берегу реки Зайны. Узел второстепенных дорог. 20 км западнее проходит шоссе 57 (Бартошице-Щитно). Центр воеводства Ольштын находится в 55 километрах к юго-востоку.

Известные уроженцы 
 Кухшмальц, Франц (?—1457) — епископ Вармии (1424—1457)
 Виллих, Йодокус (1501—1552) — немецкий медик, филолог, энциклопедист
 Здунк, Барбара (1769—1811) — последняя женщина, казненная в Европе как ведьма
 Диндер, Юлиуш Юзеф (1830—1890) — архиепископ митрополит Познанский и Гнезненский, примас Польши в 1886—1890 годах.
 Борис, Исидор (р. 19.11.1965) — польский скульптор

Достопримечательности 

 Замок Рёссель

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города
 Страница о городе на английском языке

Города Варминьско-Мазурского воеводства
Бывшие немецкие города
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Бывшие немецкие города (Восточная Пруссия)